Bonness ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Boness (1898–1944), deutscher SA-Führer und politischer Funktionär
 Stefan Boness (* 1963), deutscher Fotograf und Fotojournalist